

Patronyme 
 Paul Stanley (1952 - ), musicien américain.
 Paul Stanley,  solo de ce musicien.
 Paul Stanley (1922 - 2002), réalisateur et producteur américain.
 Paul Stanley (1985 - ), acteur mexicain.